Lucainena de las Torres kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Lucainena de las Torres (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Lucainena de las Torres (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar